Gusken ist ein deutscher Ortsname:
 Gusken, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Guzki (Biała Piska) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gusken, Ort im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Guzki (Ełk) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen